Nissan Motor, een Japanse autofabrikant
Nissan (rivier), een rivier in Zweden
Nissan (eiland), een eiland in Papoea-Nieuw-Guinea
Nisan, de zevende maand in de Joodse kalender